«Call the Shots» — семнадцатый сингл британской поп-группы Girls Aloud и второй выпущенный в поддержку альбома Tangled Up.

Список композиций

CD 1 
1. «Call the Shots» — 3:43
2. «Rehab» (Live Lounge cover) (Winehouse) — 3:42

CD 2 
1. «Call the Shots» — 3:43
2. «Call the Shots» (Xenomania Club Mix) — 4:50
3. «Blow Your Cover» — 3:27
4. «Call the Shots» (Video)

iTunes Exclusive digital download 
1. «Call the Shots» (Tony Lamezma’s Sniper Mix) — 7:22

Видеоклип 
Видеоклип снимался в Малибу, Калифорния.
По сюжету девушки поют на ночном пляже на фоне огня и белой материи, они одеты в лиловые платья.
У каждой солистки есть своя сюжетная линия. Шерил просто смотрит в окно, Кимберли стоит у зеркала и накладывает макияж. Подходит её парень, они обнимаются, но Кимберли выглядит печальной. Надин сидит на диване и сжигает фотографию, на которой она изображена с парнем. Никола лежит у бассейна и водит пальцами по воде. Её бойфренд подходит к ней с букетом цветов и бросает их в воду. Сара просмотривает сообщения на телефоне своего парня, пока тот моется в душе.

Премьера клипа состоялась 17 октября 2007 года.

Позиции в чартах

Авторы 
 Миранда Купер
 Брайан Хиггинс
 Лиза Коулинг
 Тим Пауэлл
 Элисон Кларксон

Состав 
 Шерил Коул
 Кимберли Уолш
 Сара Хардинг
 Никола Робертс
 Надин Койл

Примечания 

Синглы Girls Aloud